Zbigniew Białek (ur. 5 listopada 1982 w Koszalinie) – polski koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski.

W latach 2001-2004 oraz 2010-2012 zawodnik Czarnych Słupsk. Od lutego 2013 roku był zawodnikiem Stelmetu Zielona Góra, z którym zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2012/2013. W sezonie 2013/2014 początkowo reprezentował AZS Koszalin, z którego odszedł w grudniu 2013. Od stycznia 2014 jest zawodnikiem Wilków Morskich Szczecin.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  Mistrz Polski (2013)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2011)
 Zdobywca Pucharu Polski (2007)

 Indywidualne
 Udział w meczu gwiazd PLK (2003, 2011)
 Lider strzelców I ligi (2014)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Astorii Bydgoszcz
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze BC Körmend
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Koszalinie